A 23 107-es számú mellékút egy öt számjegyű mellékút Nógrád megyében.

Nyomvonala 

A 2301-es útból ágazik ki, annak 5+200-as kilométerszelvénye közelében, Kazár központjától keletre. Iránya nagyjából végig kelet-délkeleti, települési neve pedig Május 1. út. A Mizserfa-bányatelep nevű községrész központjáig tart. Teljes hossza az országos közutak térképes nyilvántartását szolgáló kira.gov.hu adatbázisa szerint 2,050 kilométer.

Források 

 kira.gov.hu, lekérdezés időpontja: 2019. április 26. 

23107